Национальный Одесский филармонический оркестр () — концертный коллектив, преемник созданного в 1894 году Одесского городского оркестра — первого городского оркестра в Российской империи.

История 
Одесское филармоническое общество, проводившее оркестровые концерты с 1842 года, объединилось в 1870 году с Товариществом любителей музыки, во главе с Петром Сокальским, которое также устраивало концерты с 1864 года. Так образовалось Одесское музыкальное товарищество, которое в 1886 году влилось в открытое в 1884 году Одесское отделение Императорского Российского музыкального товарищества. Симфонические собрания стали проводиться в зале отстроенного в 1887 году Городского театра (в настоящее время Одесский театр оперы и балета) и в зале построенной в 1887 году Новой биржи, а летом, в Городском саду и Александровском парке (в настоящее время Парк Шевченко). В 1894 году был создан Одесский городской оркестр — первый городской оркестр в Российской империи. В период НЭПа оркестр подчинялся вновь основанному в 1925 году Одесскому филармоническому товариществу, а с 1937 года Одесской государственной областной филармонии. В 1993 году оркестр юридически отделяется от Одесской областной филармонии и получает название «Одесский государственный филармонический оркестр», а с 2002 года — «Национальный Одесский филармонический оркестр».

Руководители оркестра 
 Леонид Могилевский (1937—1941, 1945—1947)
 Александр Климов (1947—1949)
 Александр Пресич (1949—1964)
 Юрий Алиев (1965—1970)
 Игорь Симович (1972—1975)
 Георгий Гоциридзе (1978—1989)
 Евгений Шестаков (1990—1992)
 Хобарт Эрл (с 1991 г.)

Дирижёры и музыканты, сотрудничавшие с оркестром 
В разные годы за дирижёрский пульт оркестра становились композитор, пианист и дирижёр Антон Аренский, дирижёр, председатель Киевского отделения Русского музыкального общества Александр Виноградский, композитор и дирижёр Александр Глазунов, американский дирижёр, контрабасист и композитор Сергей Кусевицкий, венгерский дирижёр, один из основоположников современной школы дирижирования Артур Никиш, композитор, педагог, дирижёр Николай Римский-Корсаков, главный дирижёр Нью-Йоркского филармонического оркестра Василий Сафонов, дирижер Одесской оперы Иосиф Прибик, композитор и первый директор Одесской консерватории Витольд Малишевский, директор музыкальных классов (впоследствии музыкального училища) Дмитрий Климов.

С оркестром выступали глава петербургской скрипичной школы Леопольд Ауэр, американский пианист-виртуоз Леопольд Годовский, пианист и композитор Александр Гольденвейзер, американский пианист и композитор Иосиф Гофман, пианист и дирижёр Александр Зилоти, польский пианист и композитор Игнаций Падеревский, композитор, пианист и дирижёр Сергей Рахманинов, композитор, пианист и дирижёр Антон Рубинштейн, испанский скрипач и композитор Пабло де Сарасате, композитор и пианист Александр Скрябин, один из величайших скрипачей XX века Яша Хейфец.

К участию в концертах, наряду с местными дирижерами (Г. Столяров, Л. Могилевский, В. Фемелиди), приглашались Александр Гаук, Рейнгольд Глиэр, Вилли Ферреро, Карло Цекки, с оркестром выступали пианист Эмиль Гилельс, Владимир Горовиц, пианист Генрих Нейгауз, Давид Ойстрах, выдающийся американский пианист Эгон Петри, скрипач Мирон Полякин, Владимир Софроницкий.

Примечания 

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1993 году
Симфонические оркестры Украины
Музыка в Одессе